Nuka steht für

 Nuka (Musikproduzent), neuseeländischer Musikproduzent
 Nuka (Beru), Ort auf Beru, Kiribati
 Nuka, japanische Reiskleie zum Herstellen von Tsukemono